

Helyek
 Amerikai Egyesült Államok
Marvel (Alabama)
Marvel (Colorado)
Marvel (Nyugat-Virginia)

Marvel-univerzum
Marvel Comics
Marvel-moziuniverzum
Marvel Kapitány (DC Comics)
Marvel Star Wars
Marvel Hősök
Marvel Pókember
Marvel Extra